Bule kan syfta på:

 Bule – en rådsförsamling i antikens Grekland, se Boule (rådsförsamling)
 Bule (distrikt) – ett distrikt i Etiopien